

Carriera

Club 
Il 1º luglio 2018 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra rumena del , con cui firma un contratto annuale con scadenza il 30 giugno 2019.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 20 novembre 2022.

Collegamenti esterni